

Населені пункти та їхні частини
 Ренкавчин — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ренкавчин — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ренкавчин — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки